Metilheksan se može odnositi na:

 2-Metilheksan
 3-Metilheksan